Le terme ligne 200 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

BHNS 
 Ligne 200 des Bus de la région d'Helsinki

Voies ferrées 
 Ligne 200 des chemins de fer roumains
 Ligne 200 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

200